Ratata peut faire référence à :

 Refus d'Admission sur le Territoire Au Titre de l'Asile ;
 Ratata, un album d'Arno sorti en 1990.
 Rattata, une espèce de Pokémon.

Voir aussi 
Ratatat
Ratatouille
Taratata